Esta é uma lista que contém as 90 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Jovem Pan FM. Além disso, a lista contém ainda as operadoras de TV por assinatura que contam com o áudio da emissora em seu line-up e as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações atuais. A Jovem Pan FM pertence ao Grupo Jovem Pan e possui uma emissora irmã, a Jovem Pan News.

Emissoras próprias

Geradora

Filial

Emissoras afiliadas

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Televisão por assinatura

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 Página de afiliadas da Jovem Pan FM 
 Anatel – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 Anatel – Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa 

Jovem Pan FM
Emissoras da Jovem Pan FM